Stefan Eriksson kan syfta på:

 Stefan Eriksson (diplomat)
 Stefan Eriksson (nationalekonom), docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet
 Stefan "Tjock-Steffe" Eriksson, brottsling
 Stefan Eriksson (radioman)
 Stefan Eriksson (botaniker) 1944–2015

Fotnoter